ФК Млади радник се односи на више српских фудбалских клубова: 

 ФК Млади радник, Ново Ланиште
 ФК Млади радник, Пожаревац – бивши назив за ФК Млади радник 1926, Пожаревац
 ФК Млади радник 1926, Пожаревац
 ФК Млади радник, Радинац